Альберт II (; ок. 1280—1325/27) — граф части Горицы с владениями в Пустертале, с 1323 года регент графства Горицы при своём несовершеннолетнем племяннике Иоганне Генрихе. Младший сын Альберта I фон Гёрца и его второй жены Евфемии фон Ортенбург.

Биография 
В 1304 году после смерти отца унаследовал небольшие владения в Пустертале, однако в документах называется с титулом графа Горицы. Также с 1307 года получал половину доходов от фогства в монастыре Мильштадт, и в 1308 году вместе с братом Генрихом III унаследовал часть владений графов Хиршберг.

С его согласия брат в 1310 году продал Кастельнуово графам да Камино.

С 1323 года регент при своём несовершеннолетнем племяннике Иоганне Генрихе, после смерти которого Горицу унаследовали сыновья Альберта II.

Семья 
Первая жена (брачный контракт от 17 марта 1299) — Елизавета Гессенская, дочь ландграфа Генриха I Дитя. От неё дети:
 Елизавета, мужья — графы Герман фон Хойнбург и Вильгельм фон Шаумберг;
 Катарина, муж — Ульрих фон Тауферс;
 Клара, муж — Хердеген фон Петтау;
 Катарина, муж — Ульрих фон Вальзе, имперский викарий Тревизо;
 Альберт III (ум. 1365), с 1338 граф Горицы, с 1339 пфальцграф Каринтии.

Овдовев, Альберт II не позднее 1313 года женился на Офмеи (Еуфемии) Утельхильде фон Метш, дочери Ульриха II, фогта фон Метш. От неё дети:
 Генрих V (ум. 1361/62), граф Горицы;
 Мейнхард VI (ум. 1385), граф Горицы;
 Маргарита, жена графа Рудольфа фон Ортенбурга.

Литература 
 «Das» Land Görz und Gradisca. (Mit Einschluss von Aquileja): Geographisch … Авторы: Carl Freiherr von Czoernig

Ссылки 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/CARINTHIA.htm#HeinrichVdied1361

Графы Горицы